Helmisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Helmisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Helmisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Helmisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar